Sir Brian Edward Cox OBE (născut la 3 martie 1968) este un fizician englez și fost muzician, membru al Royal Society, membru marcant PPARC (Consiliul pentru Cercetări Astronomice și Fizica Particulelor Elementare) al Universității din Manchester,
membru al grupului High Energy Physics al Universității din Manchester și lucrează la experimentul ATLAS din cadrul Large Hadron Collider (LHC)
al CERN, de lângă Geneva, Elveția. El lucrează la proiectul de cercetare și dezvoltare al experimentului FP420 într-o colaborare internațională cu scopul de îmbunătățire a ATLAS-ului și a experimentului CMS (Compact Muon Solenoid) prin instalarea unor detectoare de particule adiționale mai mici la o distanță de 420 de metri de locul punctelor de interacțiune ale experimentelor principale.

Cox este cunoscut publicului ca prezentator al unui număr de programe științifice pentru BBC, sporind popularitatea unor subiecte precum astronomie și fizică. A fost descris drept succesorul natural pentru programele științifice ale BBC atât de David Attenborough cât și de Patrick Moore. El a avut de asemenea o oarecare faimă în anii '90 când a făcut parte din formația pop D:Ream cântând la keyboard.

Educație
Părinții lui Cox erau bancheri iar el a urmat cursurile școlii independente Hulme Grammar din Oldham între 1979 și 1986. Cox a dezvăluit la The Jonathan Ross Show faptul ca a avut rezultate modeste la matematica de nivel A: "Am luat un D ... Nu a fost prea bine ... Am aflat că e nevoie de antrenament." El a menționat lipsa de interes și angajamentele ca tânăr debutant în cadrul formației ca motive pentru acest rezultat.

Cox a obținut licența gradul întâi în știință și masterul MPhil în filosofie în domeniul fizicii particulelor elementare. După desființarea formației D:Ream din 1997, Cox a finalizat doctoratul în filosofie (DPhil) în domeniul fizicii particulelor elementare la Universitatea din Manchester. Pentru lucrarea sa, intitulată "Double Diffraction Dissociation at Large Momentum Transfer", l-a avut îndrumător pe Robin Marshall și a avut la bază rezultatele muncii sale depuse la experimentul detectorului de particule H1 de la  HERA (Hadron Elektron Ring Anlage),
acceleratorul de particule al laboratorului DESY din Hamburg, Germania.

Cariera în muzică
În anii '80 Brian Cox cânta la keyboard alături de formația rock Dare. Pe când studia fizica la Universitatea din Manchester s-a alăturat formației D:Ream, un grup care a avut câteva piese în UK Singles Chart, inclusiv un număr unu - "Things Can Only Get Better", ulterior folosit ca imn în alegerile New Labour ale Partidului Laburist.

Cariera în radioteleviziune

Cox a apărut în mai multe programe științifice de radio și televiziune pentru BBC, incluzând aici In Einstein's Shadow, serialul BBC Horizon, ("The Six Billion Dollar Experiment", "What on Earth is Wrong with Gravity?", "Do You Know What Time It Is?" și "Can we Make a Star on Earth?") și narator pentru programul de cercetare Bitesize. La începutul anului 2010, Cox a fost prezentatorul seriei în cinci părți intitulate Wonders of the Solar System pentru BBC Two, urmată de un serial în patru părți - Wonders of the Universe, care a debutat la 6 martie 2011. La noua serie cu titlul Wonders of Life au fost finalizate filmările în iunie 2012, iar Cox o descrie ca pe un "punct de vedere al fizicianului asupra vieții / istoriei naturale."

El este co-prezentator la Space Hoppers și apare în Dani's House difuzat la CBBC.

BBC Two l-a solicitat pe Cox pentru a fi co-prezentator la Stargazing Live, o serie live de astronomie pe parcursul a trei zile, în ianuarie 2011 – alături de Dara Ó Briain și gazda show-rilor de televiziune Jonathan Ross – legată de evenimente de-a lungul Marii Britanii. O a doua și a treia serie în care apar mai mulți invitați de marcă au rulat între ianuarie 2012 și ianuarie 2013.

Începând cu noiembrie 2009 Cox devine co-prezentator la BBC Radio 4 pentru un magazin de stiință amuzantă intitulat The Infinite Monkey Cage alături de comedianul Robin Ince. Printre invitați s-au numărat comedienii Tim Minchin, Alexei Sayle, Dara Ó Briain și oameni de știință precum dr. Alice Roberts de la show-ul BBC The Incredible Human Journey. Cox a mai apărut în Nine Lessons and Carols for Godless People și este colaborator regulat la Breakfast Show difuzat săptămânal de BBC 6 Music, alături de Shaun Keaveny. Cox apare în episodul din CarPool difuzat la 24 iulie 2009, serialul lui Robert Llewellyn care rulează pe internet.

De asemenea, Cox a apărut de numeroase ori la Conferințele TED, ținând discursuri despre LHC și fizica particulelor elemetare. În 2009 revista People îl declară în urma voturilor Cel mai sexy bărbat în viață. În 2010 apare în The Case for Mars din cadrul proiectului muzical Symphony of Science iar în noiembrie, același an, are o apariție de promovare la magazinul Apple din Covent Garden, vorbind despre noua sa E-book care însoțea serie de televiziune, răspunzând  și întrebărilor publicului prezent.

La conferința memorială Huw Wheldon 2010 a Societății Regale de Televiziune (RTS), Brian Cox a ținut discursul "Science, a Challenge to TV Orthodoxy", în care a examinat problemele privind acoperirea media a științei și a noutăților din domeniul științific, redifuzat ulterior și de BBC Two. La 4 martie, proiectul Frankenstein's Science îl prezintă pe Cox într-un dialog cu biograful Richard Holmes despre Mary Shelley și modul în care aceasta explorează dorința umanității de a aduce la viață obiecte neînsuflețite și dacă această noțiune era posibilă atât în secolul XIX cât și în prezent.

La 6 martie 2011, Cox este invitatul lui Patrick Moore în episodul aniversar cu numărul 700 din The Sky At Night. El a menționat că este fanul de o viață al emisiunii și aceasta a reprezentat o inspirație pentru el în a deveni fizician. La 10 martie 2011, a susținut cel de-al nouălea discurs memorial Douglas Adams.

Cox este co-autor la mai multe cărți de fizică printre care Why does E=mc2? și The Quantum Universe, alături de Jeff Forshaw.

Cox a fost consilier tehnic pe probleme de știință la filmul științifico-fantastic Sunshine lansat în august 2007 sub regia lui Danny Boyle. La lansarea în format DVD, el oferă suplimentar un comentariu audio în care discută acuratețea (și neacuratețea) științifică înfățișată în film. Brian Cox apare și în emisiunea specială Megaworld: Switzerland difuzată de Discovery Channel iar în 2013 prezintă o nouă serie din "Wonders of Life".

La 14 noiembrie 2013, BBC Two difuzează The Science of Doctor Who pentru a celebra a 50-a aniversare a serialului Doctor Who și în care Cox abordează misterele călătoriei în timp, discurs înregistrat la Institutul Regal Faraday. În noiembrie 2013, BBC a anunțat că Brian Cox va prezenta Human Universe pentru BBC Two.

Premii și distincții onorifice
Cox a primit mai multe premii pentru eforturile sale de promovare a științei. În 2002 este ales Membru Internațional al The Explorers Club iar în 2006 Cox primește premiul Lord Kelvin al Asociației Britanice pentru munca sa.

În anul 2006 primește statutul de membru cercetător universitar al Royal Society. Conferențiar frecvent, Cox a fost moderatorul Festivalului de Știință Australian în 2006 iar în 2010 câștigă Premiul Kelvin al Institutului de Fizică pentru eforturile sale în transmiterea farmecului și emoției fizicii către publicul general. Brian Cox a fost înnobilat Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE) la ceremoniile din 2010 în onoarea Reginei, pentru servicii aduse științei.

La 15 martie 2011, Cox a câștigat premiile de Cel mai bun prezentator și Cea mai bună emisiune de știință / Istorie naturală oferite de Societatea Regală de Televiziune (RTS) cu Wonders of the Universe. 10 zile mai târziu, Cox câștigă la două categorii ale Broadcasting Press Guild Awards: Cea mai bună prestație într-un rol non teatral, în vreme ce Wonders of the Solar System a fost ales cel mai bun serial documentar din 2010.

În iulie 2012, Cox primește un doctorat de onoare din partea Universității din Huddersfield. Mai târziu, același an, el este premiat cu medalia Președintelui Institutului de Fizică de către Sir Patrick Stewart, ceremonie la care a ținut o cuvântare privind valoarea educației în știință și nevoia de a se investi mai mult în generațiile viitoare de oameni de știință. La 5 octombrie 2012, lui Cox i se conferă un doctorat de onoare din partea Open University pentru "excepționale contribuții aduse educației și culturii". În același an, primește premiul Michael Faraday al Societății Regale "pentru munca excelentă în știința comunicării".

Viața personală
În 2003 Cox se căsătorește cu Gia Milinovich, prezentatoare de emisiuni de știință în Statele Unite iar la 26 mai 2009 se naște primul lor fiu, George Eagle. Milinovich mai are un fiu pe nume Moki, dintr-o relație anterioară. În prezent familia locuiește în Battersea.

Cox își reamintește de copilăria fericită din Oldham în care avea preocupări precum dansul, gimnastica, "identificarea avioanelor" și chiar "identificarea autobuzelor".. El a menționat atât în mai mult interviuri cât și într-un episod din Wonders of the Universe că, pe când avea 12 ani, cartea Cosmos a lui Carl Sagan a reprezentat un factor cheie în alegerea sa de a deveni fizician. Umanist fiind, Brian Cox este "Adept Distins" al British Humanist Association, organizație de caritate care promovează umanismul.
El este suporterul de o viață al echipei Oldham Athletic A.F.C. și deține un abonament pentru întreg sezonul la meciurile clubului.

Televiziune

Discografie
Dare și D:Ream:
 Dare – Out of the Silence (1988)
 Dare – Blood from Stone (1991)
 D:Ream – D:Ream On Volume 1 (1993)
 D:Ream – In Memory Of... (2011)

Note

Referințe

Legături externe

 Prof Brian Cox on BBC
 Prof Brian Cox on Eden
 Brian Cox interview at sci-fi online
 List of papers by Brian Cox at INSPIRE Database
 An interview with Brian Cox (April 2010)
 Prof Brian Cox, Former Rock Star 

Fizicieni englezi
Fizica particulelor
Englezi în viață
Officers of the Order of the British Empire
Fellows of the Royal Society
Royal Society
Umaniști englezi
Muzicieni englezi
Muzicieni pop
Atei englezi
Oameni de știință britanici din secolul al XX-lea
Oameni de știință britanici din secolul al XXI-lea